L'Habitatge a la rambla Catalunya, 112 és una obra modernista de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Edifici d'habitatges de planta baixa i cinc plantes amb la façana principal al xamfrà entre els carrers Rosselló i la Rambla Catalunya, amb una planta gairebé triangular.

A la façana simètrica predominen els eixos horitzontals marcats pels balcons correguts dels pisos amb lloses i baranes de ferro forjat. A l'últim pis, sobre les llindes hi ha uns elements que recorden els merlets d'un castell i marquen els eixos verticals de les quatre obertures. Als dos vèrtexs arrodonits hi ha una tribuna a cada costat a l'alçada de la planta principal, aquestes tenen vidres emplomats i suporten el balcó amb barana de pedra del primer pis. Les parts llises del parament de la façana estan decorades amb esgrafiats amb motius florals de tons verdosos i de tons vermellosos a l'últim pis.

Referències 

Patrimoni monumental de l'Eixample de Barcelona
Edificis modernistes de Barcelona